Результати сезону 1969-70 у вищій лізі грецького футболу Альфа Етнікі

Турнірна таблиця 

О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;

 Примітки
Панахаїкі оштрафовано на 13 очок

Ігри 

Змінені результати:
 Аріс — Панахаїкі 0-0, зараховано 2-0 (Панахаїкі намагалися домовитися про результат)
 </small>В домашніх матчах команди Панахаїкі проти Іракліса, Олімпіакоса, Панатенаїкоса, Паніоніоса, Пансерраїкоса, ПАОКа, Пієрікоса, а також у виїзних проти АЕКа, Егалео, Олімпіакоса Нікозія і Олімпіакоса Волос опонентам були зараховані перемоги з рахунком 2-0</small>

Посилання 
 Official Greek FA Site 
 Greek SuperLeague official Site 
 SuperLeague Statistics

1969 у футболі
1970 у футболі